Mercedes-Benz 770 steht für:

 Mercedes-Benz W 07, 1930–1938
 Mercedes-Benz W 150, 1938–1944